Sacro Cuore [di Gesù oder Immacolato di Maria] (ital.) steht für:

 Università Cattolica del Sacro Cuore, katholische Hochschule in Mailand 

Siehe auch:
 Heiliges Herz, zu Sprachvarianten